Соревнования в беге на 5000 метров у женщин на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Москве прошли на стадионе «Лужники» 14 и 17 августа 2013 года.

Медалисты

Рекорды

Расписание

Результаты

Финал 

SB — лучший результат в сезоне

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте IAAF

Бег на 5000 метров (женщины)